Andrzej Gołda  (1832–1895) – ksiądz, działacz konserwatywny
 Andrzej Gołda (1943–2015) – polski jeździec, trener, sędzia i działacz sportowy.
 Andrzej Gołda (ur. 1958) – polski dziennikarz, scenarzysta filmowy.